Эльсгольц (; на русском языке иногда неверно Эльшольц) —  немецкая фамилия.

Известные носители 
 Эльсгольц, Лев Эрнестович (1909 – 1967) — советский математик, специалист в области дифференциальных уравнений.
 Эльсгольц, Людвиг (1805—1850) — немецкий художник-баталист.
 Эльсгольц, Иоганн Сигизмунд (1623—1688) — немецкий врач и ботаник. В честь него названо растение Эльсгольция.